Phonetisches Alphabet steht für:

 Internationales Phonetisches Alphabet (IPA)
 weitere Lautschriften
 eine Ordnung der Buchstaben nach deren Lautfolge, siehe Phonetische Ordnung
 eine Buchstabiertafel